Skydancer может означать:

 Skydancer — испанская спид/трэш-метал группа
 Skydancer — альбом шведской мелодик-дэт метал группы Dark Tranquillity